Dearden, calciatore inglese
Basil Dearden, regista e produttore cinematografico britannico
John Francis Dearden, cardinale ed arcivescovo cattolico statunitense